Orlić je naselje u općini Biskupija u Šibensko-kninskoj županiji, Hrvatska. Orlić je sjedište općine Biskupija.

Povijest 
Orlić se od 1991. do 1995. godine nalazio pod srpskom okupacijom, tj. bio je u sastavu SAO Krajine.

Stanovništvo

Nacionalni sastav naseljenog mjesta Orlić

Izvori 
 Izdanje Državnog zavoda za statistiku RH: Narodnosni sastav stanovništva RH od 1880-1991. godine.

Naselja u sastavu Općine Biskupija